Motocyklowe Grand Prix Australii 2012 – siedemnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 28 października 2012 roku na torze Phillip Island Grand Prix Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 w Australii